

Code 
DIP est un code qui peut signifier :
 .

Patronyme 

 Andrea Dip, journaliste brésilienne.

Sigle 
DIP est un sigle qui peut signifier :
 Déficit immunitaire primitif (DIP), affaiblissement du système immunitaire d'une personne à partir du sixième mois de la vie
 Diindénopérylène (DIP), hydrocarbure aromatique polycyclique de formule C32H16 qui fait l'objet de recherches comme semiconducteur organique ayant des applications potentielles en électronique (pastilles RFID) et en optoélectronique (cellules photovoltaïques et diodes électroluminescentes organiques)
 Droit international privé (DIP), ensemble des principes, des usages ou des conventions qui gouvernent les relations juridiques établies entre des personnes régies par des législations d'États différents
 Dual Inline Package, boîtier de circuit intégré qui connecte un circuit intégré au monde extérieur. On rencontre également le terme DIL pour désigner ces boîtiers.
 DSLAM IP, multiplexeur d'accès à la ligne d'abonné numérique » (plus simplement : « multiplexeur d'accès DSL »).
 Dip ou diya (hindi : दीया), deya, divaa, dip, dipam, ou dipak, lampe à huile faite généralement d'argile avec une mèche en coton trempée dans du ghi ou de l'huile végétale
 Dips, exercice polyarticulaire de musculation destiné à développer principalement la force et le volume des triceps, des pectoraux et des épaules (deltoïde antérieur) avec des doubles barres
 Leap The Dips, montagnes russes en bois à friction latérale situées à Lakemont Park à Altoona, en Pennsylvanie, aux États-Unis